Olliges ist der Familienname der folgenden Personen:
 James Olliges (* 1978), US-amerikanischer Gitarrist, Sänger und Komponist  
 Steve Olliges (* 1963), US-amerikanischer Off-Road-Rennfahrer